Владимир Шульц:
 Шульц, Владимир Леопольдович (род. 1948) — заместитель президента РАН, директор Центра исследования проблем безопасности, начальник Академии ФСБ.
 Шульц, Владимир Николаевич (род. 1971) — вице-президент Информационного-агентства РБК — Украина, кандидат экономических наук.